Synclera är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Lederer 1863. Enligt Catalogue of Life ingår Synclera i familjen Crambidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen mott.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Synclera